In fisica, l'azione a distanza è un'interazione istantanea che si verifica tra oggetti separati nello spazio.
 In informatica, Azione a distanza è un anti-pattern.